Heifetz ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Jakowlewitsch Heifetz (1890–1960), als August Kleine bekannter Komintern-Funktionär
 Benar Heifetz (1899–1974), russischstämmiger Cellist
 Jascha Heifetz (1901–1987), russischstämmiger Violinist
 Zvi Heifetz (* 1956), israelischer Rechtsanwalt, Unternehmer und Diplomat

Siehe auch: 
 Jill Chaifetz (1964–2006), US-amerikanische Rechtsanwältin
 Iossif Jefimowitsch Cheifiz (1905–1995), sowjetischer Filmregisseur und Drehbuchautor